Ottitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Ottitsch (1844–1919), österreichischer Politiker des Abgeordnetenhauses
 Oliver Ottitsch (* 1983), österreichischer Karikaturist und Cartoonist
 Bernhard Ottitsch, Orgelbaumeister aus Niederösterreich (Ferlach)